Андре́й Гу́сев:
 
 Гусев, Андрей Германович (род. 1973) — российский актёр.
 Гусев, Андрей Дмитриевич (1886—1952) — советский врач, судебный медик, доктор медицинских наук, профессор
 Гусев, Андрей Евгеньевич (род. 1952) — российский писатель, прозаик и публицист, журналист.
 Гусев, Андрей Фёдорович (род. 1958) — советский и российский актёр.